Gulou (meistens ) steht für:

den Stadtbezirk Gulou (鼓楼区) der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Gulou (Fuzhou);
den Stadtbezirk Gulou (鼓楼区) der Stadt Kaifeng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Gulou (Kaifeng);
den Stadtbezirk Gulou (鼓楼区) der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Gulou (Nanjing);
den Stadtbezirk Gulou (鼓楼区) der Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Gulou (Xuzhou);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) der Stadt Gaizhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Gulou (Gaizhou);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Haishu von Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Gulou (Haishu);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) der Stadt Shanxi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Gulou (Huozhou);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) der Stadt Macheng in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Gulou (Macheng);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Kreises Miyun der chinesischen Stadt Beijing, siehe Gulou (Miyun);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Nankai der chinesischen Stadt Tianjin, siehe Gulou (Nankai);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Gulou (Pingba);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Gulou (Panlong);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Xinghualing in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Gulou (Xinghualing);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) der Stadt Yanzhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Gulou (Yanzhou);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Yingzhou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Gulou (Yingzhou);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Yu’an in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Gulou (Yu’an);
das Straßenviertel Gulou (鼓楼街道) des Stadtbezirks Yuyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Gulou (Yuyang).

in anderer chinesischer Schreibung () mit anderer Bedeutung:
die Großgemeinde Gulou (古楼镇) des Stadtbezirks Hechuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Gulou (Hechuan);
die Großgemeinde Gulou (古楼镇) des Kreises Xichong der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Gulou (Xichong);
die Gemeinde Gulou (古楼乡) des Kreises Anhui der chinesischen Provinz Hunan, siehe Gulou (Anhui);
die Gemeinde Gulou (古楼乡) des Kreises Dongkou der chinesischen Provinz Hunan, siehe Gulou (Dongkou);
die Gemeinde Gulou (古楼乡) des Kreises Guiyang der chinesischen Provinz Hunan, siehe Gulou (Guiyang);
die Gemeinde Gulou (古楼乡) des Kreises Pucheng der chinesischen Provinz Fujian, siehe Gulou (Pucheng);
das Straßenviertel Gulou (古楼街道) der Stadt Botou der chinesischen Provinz Hebei, siehe Gulou (Botou);
das Straßenviertel Gulou (古楼街道) des Stadtbezirks Dongchangfu von Liaocheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Gulou (Dongchangfu);
das Straßenviertel Gulou (古楼街道) des Stadtbezirks Echeng von Ezhou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Gulou (Echeng).